Luke Saville era il detentore del titolo ma ha superato il limite di età per partecipare ai tornei juniores.

Nick Kyrgios ha sconfitto in finale Thanasi Kokkinakis per 7-64, 6-3.

Teste di serie

  Nikola Milojević (quarti di finale)
  Gianluigi Quinzi (quarti di finale)
  Nick Kyrgios (campione)
  Laslo Djere (primo turno)
  Elias Ymer (primo turno)
  Hyeon Chung (terzo turno)
  Wayne Montgomery (quarti di finale)
  Filippo Baldi (semifinale)

  Cristian Garín (terzo turno)
  Maximilian Marterer (secondo turno)
  Borna Ćorić (semifinale)
  Thai-Son Kwiatkowski (primo turno)
  Mackenzie McDonald (secondo turno)
  Yoshihito Nishioka (terzo turno)
  Seong Chan Hong (primo turno)
  Hugo Di Feo (terzo turno)

Qualificazioni

 Petros Chrysochos (secondo turno)
 Alexander Zverev (primo turno)
 Paul Woerner (secondo turno)
 Pak Long Yeung (secondo turno)

 Gustav Hansson (primo turno)
 Naoki Nakagawa (secondo turno)
 Siyu Liu (primo turno)
 Duck Hee Lee (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2013